Корд — міцні нитки та сорт вовняної тканини з поздовжніми ворсовими рубчиками; обід, застосовуваний для армування (додання жорсткості) конструкції або матеріалу (широко застосовується, наприклад, в автомобільній шині).
 Корд — холодна зброя.
 КОРД (спецпідрозділ) — (Корпус Оперативно-Раптової Дії) новий універсальний спецпідрозділ МВС України, зараз знаходиться в процесі створення. КОРД покликаний замінити собою всі існуючі підрозділи МВС, об'єднавши їх в один аналогічно до американського SWAT.
 Корд — великокаліберний кулемет створений в Росії для набоїв 12,7×108 мм.
 Корд — великокаліберна снайперська гвинтівка створена в Росії для набоїв 12,7×108 мм.